В данном списке представлены фильмы американской актрисы Джин Артур (1900—1991).

Фильмографии актрис
Фильмографии США